Юзьков:
 Юзьков, Леонид Петрович (1938—1995) — советский и украинский юрист.
 Юзькова, Татьяна Леонидовна (род. 1963) — украинский политический деятель.